Grosmont bezeichnet

 Henry of Grosmont, 1. Duke of Lancaster (um 1310–1361), Mitglied des englischen Königshauses sowie Diplomat, Politiker und Soldat
 Grosmont (Monmouthshire), eine Ortschaft und Community in Monmouthshire, Wales
 Grosmont (Yorkshire), eine Ortschaft in Yorkshire, England

Siehe auch:
 Grosmont Railway, britische Eisenbahngesellschaft in Monmouthshire in Wales